Cosmaz (Kosmeč) – isolotto dell'arcipelago delle isole Elafiti in Croazia
 Cosmaz o Seccanera (Kosmač) – isoletta dell'arcipelago delle isole Curzolane in Croazia